Reinehr ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Reinehr (1922–2009), deutscher Sonderschulrektor; Heimatforscher, Autor und Kunstmaler 
 Wilfried Reinehr (* 1936), deutscher Schriftsteller und Verleger